«Посвящение в любовь» — российский телефильм 1994 года. В основу фильма легли рассказы Ивана Бунина: «Лёгкое дыхание», «Холодная осень» и «Руся».

Сюжет 
Старый писатель перебирает в руках реликвии, напоминающие ему о событиях ушедших лет.

В первой новелле молодая гимназистка Оля Мещерская предаёт своего возлюбленного, вступая в связь с другим, которого не любит, и гибнет от его руки.

Во второй новелле девушка провожает на фронт жениха, он завещает ей, если будет убит, порадоваться жизни здесь, на земле, а потом встретиться с ним там, в другой жизни. Он будет убит, она намного переживет его, и будет пытаться устроить свою жизнь на земле.

В третьей новелле (воспоминание в воспоминании) герой рассказывает жене о девушке, которую он любил, однако их отношения разрушила деспотичная мать.

В ролях 
 Иннокентий Смоктуновский — текст от автора
 Александра Буданова — Оля Мещерская, гимназистка
 Егор Бероев — Шерш, гимназист
 Ирина Полянская — невеста
 Дмитрий Воробьёв — жених
 Екатерина Иванова — Руся
 Владислав Лобанов — репетитор, возлюбленный Руси
 Татьяна Бубельникова — жена репетитора
 Ирина Квитинская — Ирина Дмитриевна
 Эльвира Бруновская — мать Руси
 Александр Павлов — Алексей Михайлович
 Олег Мартьянов — военный
 Джемма Осмоловская — мать невесты
 Пётр Подъяпольский
 Иван Варцан — эпизод

Творческая группа 
 Режиссёр и автор сценария: Лев Цуцульковский
 Оператор: Игорь Попов
 Композиторы: Владимир Фёдоров, Леонид Резетдинов
 Художник: Николай Субботин
 Звукооператор: Сергей Варцан
 Монтаж: Лариса Нестерова
 Директор картины: Лариса Якушева

Критика 
Александр Фёдоров писал: «Увы, на мой взгляд, эта картина заслуживает лишь горестного упоминания — вместо тонкой лирической атмосферы классической прозы перед нами тяжеловесное, дурно разыгранное зрелище».

Примечания

Ссылки 
 Посвящение в любовь // телеканал «Культура»
 Посвящение в любовь  // Афиша
 Посвящение в любовь // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

Телефильмы России 1994 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Фильмы-мелодрамы России
Телефильмы на русском языке
Фильмы Льва Цуцульковского